Bart Hakkenberg, Nederlands marathonschaatser
 Giovanni Hakkenberg, voormalig Nederlands marinier
 Hakkenberg (Limburg), in Epen, Limburg